Лига звёзд Катара 2016/2017 () —
44-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Эр-Райян». Сезон начался 15 сентября 2016 года и завершился 15 апреля 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

2016/2017
Катар
Спорт в Катаре в 2016 году
Спорт в Катаре в 2017 году